Alfred Richards je lahko:
Alfred Bate Richards (1820–1876), novinar
Alfred Joseph Richards (1879–1953), vojak
Alfred Newton Richards (1876–1966), farmacevt